Pojem roleplay (také role play, česky hraní role, zkracováno často na RP) může znamenat:
 hraní rolí v RPG hrách (RPG = role-playing game), kde je hra soustředěna na hraní za určitého hrdinu. 
 hraní rolí v LARPech, dřevárnách a jiných podobně laděných akcí, kdy lidé oblečeni do kostýmů hrají svá smyšlené postavy nebo postavy z různých, obvykle fantasy či sci-fi laděných románů či filmů.
 sexuální roleplay v sexu, kdy si partneři hrají na různorodé role, mnohdy dokreslované kostýmy.
 Role/Play americký hraný film z roku 2010